Kivikas ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Kivikas (1898–1978), estnischer Schriftsteller und Journalist
 Ann Marii Kivikas (* 2002), estnische Sprinterin